Nomura est un patronyme japonais.

Il peut faire référence à :

Personnalité 
 Hiromasa Nomura (1905-1979), un réalisateur japonais ;
 Hōtei Nomura (1880-1934), un réalisateur japonais ;
 Kichisaburō Nomura (1877-1964), un amiral, ministre et ambassadeur japonais ;
 Kiwao Nomura (1951-), poète, conférencier, écrivain et critique japonais ;
 Kodō Nomura (1882-1963), romancier et critique musical japonais ;
 Naokuni Nomura (1885-1973), un amiral japonais ;
 Naoya Nomura (1993), un catcheur japonais ;
 Tokushichi Nomura II (1878–1945), un entrepreneur japonais ;
 Tadahiro Nomura (1974), un judoka japonais ;
 Tatsuji Nomura (1922), un chercheur japonais ;
 Tetsuya Nomura (1970), un créateur de jeu vidéo japonais ;
 Toshirō Nomura, un astronome japonais ;
 Toyokazu Nomura (1949), un judoka japonais ;
 Yoshitarō Nomura (1919-2005), un réalisateur japonais.

Divers 
 Nomura Group, une zaibatsu japonaise ;
 Nomura Holdings, une holding financière japonaise ;
 Nomura Securities Co., une entreprise de gestion d'actifs japonaise.
 Prix Nomura pour l'art contemporain, créé en 2019 par la Nomura Holdings

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais